Tatar bezeichnet:
 eine Person aus dem Volk der Tataren
 Schabefleisch, mageres Hackfleisch vom Rind
 Beefsteak Tatar, eine Zubereitung von magerem Rinderhackfleisch

Tatar (oder Tatár) ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Tatar (* 1963), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Ben Tatar (1930–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Ersin Tatar (* 1960), türkisch-zyprischer Politiker (UBP)
 Gülsüm Tatar (* 1985), türkische Boxerin
 Maria Tatar (* 1945), US-amerikanische Germanistin
 Nur Tatar (* 1992), türkische Taekwondoin
 Sándor Tatár (* 1962), ungarischer Dichter und Übersetzer
 Seyfi Tatar (1945–2015), türkischer Boxer
 Tomáš Tatar (* 1990), slowakischer Eishockeyspieler
 Zahra Tatar (* 1992), algerische Leichtathletin

Siehe auch:
 Tartar
 Tataren (Begriffsklärung)
 Sauce tartare
 Lachstatar
 Zu Ryba po tatarsku, siehe Polnische Küche